

Geografia 
 Regno Unito
 Gresham – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Norfolk
 Stati Uniti d'America
 Gresham – villaggio della Contea di York, Nebraska
 Gresham – città della Contea di Multnomah, Oregon
 Gresham – villaggio della Contea di Shawano, Wisconsin
 Sudafrica
 Gresham – città della Municipalità locale di Mossel Bay

Persone 
 Thomas Gresham – mercante e banchiere inglese (1519-1579)